Luis de Hesse-Philippsthal (en alemán: Ludwig von Hessen-Philippsthal; 8 de octubre de 1766 - 15 de febrero de 1816) fue un general y un noble alemán. Luchó a las órdenes del Reino de Nápoles (más tarde Reino de las Dos Sicilias). Desde 1813 hasta su muerte fue el Landgrave reinante de Hesse-Philippsthal.

Biografía 
Luis nació en Philippsthal siendo uno de los hijos del Landgrave Guillermo y su esposa Ulrica Leonor de Hesse-Philippsthal-Barchfeld.

Siendo un príncipe de la familia de Landgraves de Hesse-Philippsthal, luchó a las órdenes del Reino de Nápoles durante las guerras napoleónicas. En el curso de la guerra de la Tercera Coalición, comandó la guarnición de la fortaleza de Gaeta durante el asedio provocado por los franceses en 1806, rechazando de obedecer la orden del gobierno napolitano de rendirse. Sus tropas resistieron durante seis meses, hasta el 18 de julio, después de que Luis, al mando de sus tropas en los bastiones, fue herido el 10 de julio y tuvo que abandonar la fortaleza. 

Posteriormente, en 1807, junto con el coronel Nunziante y el teniente coronel Bardot, en una expedición de 4000 hombres, dejó Sicilia para intentar la reconquista del territorio continental de Nápoles. Fueron, sin embargo, derrotados en la Batalla de Mileto del 28 de mayo de 1807.

Después de la muerte de su hermano Carlos en el asedio de Fráncfort en 1793, Luis le sucedió como príncipe heredero del landgraviato de Hesse-Philippsthal. Cuando Luis murió sin descendencia en Nápoles en 1816 (su único hijo había muerto en 1802 a la edad de cuatro años), el título pasó a manos de su hermano Ernesto Constantino.

Matrimonio e hijos 
Luis contrajo matrimonio el 21 de enero de 1791 en Susteren con la Condesa María Francisca Berghe de Trips (1771-1805). Sus padres no tuvieron conocimiento de este matrimonio y no lo reconocieron cuando supieron de él. Por otro lado, tuvo que renunciar al ejército holandés, ya que a los oficiales no se les permitía casarse con católicos. María Francisca tenía conexiones, y maniobró para conseguir una posición para su marido en el ejército del Reino de Nápoles. Ella actuó más tarde como maestra de ceremonias en la corte de la reina María Carolina.

Luis y María Francisca tuvieron dos hijos:
 Carolina (1793-1872); desposó en 1810 al Conde Fernando de la Ville sur Illon (m. 1865), divorciada en 1814
 Guillermo (1798-1802)

Ancestros

Referencias 
 
 Johann Samuel Ersch: Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer ... p. 296.
 Gabriel G. Bredow, Carl Venturini: Chronik des neunzehnten Jahrhunderts. p. 257.
 Genealogisches Staats-Handbuch, vol. 65, p. 68, (Digitalizado)

Casa de Hesse
Landgraves de Hesse-Philippsthal
Personas de las guerras napoleónicas
Nacidos en Hesse
Fallecidos en Nápoles